Čtvrtník může být:

 malý sedlák, který vlastní nejvíce čtvrtlán půdy
 úředník mající na starosti správu městské čtvrti
 měřička, stará česká míra plošného obsahu i objemu, zvaná též čtvrtník

místa
 Horní Čtvrtník, místo u Vlašimi

Čtvrrtník (příjmení)
 Jan Čtvrtník, designér
 Pavel Čtvrtník, spisovatel
 Mikuláš Čtvrtník, vědec

Související články 

 Čtvrtníček